Sicco Leendert Andreae (Sneek, 1 oktober 1840 - Groningen, 8 augustus 1911) was een Nederlands jurist en rechter.

Biografie 
Andreae was een lid van het patriciaatsgeslacht Andreae en een zoon van ontvanger der registratie Gajus Henricus Andreae (1794-1870) en Wapke Popta (1799-1850). Hij trouwde in 1870 met Minke Römer (1849-1932) met wie hij vijf kinderen kreeg. Zijn oudste dochter Wabina (1874-1966) trouwde met Lambertus Helbrig Mansholt (1875-1945) en zij waren de ouders van minister en Eurocommissaris Sicco Mansholt (1908-1995) die zijn voornamen Sicco Leendert aan zijn grootvader te danken had.

Andreae studeerde rechten aan de Universiteit Leiden waar hij in 1864 op stellingen promoveerde. Daarna werd hij in 1867 griffier bij kantongerecht Lemmer tot zijn benoeming in diezelfde functie bij het kantongerecht Heerenveen in 1871. Die laatste functie zou hij behouden tot 1875 totdat hij benoemd werd tot kantonrechter te Hindeloopen, hetgeen hij tot 9 april 1877 zou blijven.

Nederlands rechter
Nederlands griffier